Kangerlussuannguaq bezeichnet:
 Kangerlussuannguaq (Bucht, Illukasik) (Mathæus Havn), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Bucht, Narluneq) (Godthåb Havn), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Bucht, Tuttutooq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Bucht, Akinnaq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Bucht, Igaasaq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Bucht, Imartuneq) (auch Kangerlussuaq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlussuannguaq (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland